Wallander, een Zweedse achternaam. Mensen met deze achternaam:
 Gerda Wallander (1860–1926), schilderes
 Alf Wallander (1862–1914), kunstenaar en vormgever
 Anna Wallander (1965), actrice

 Kurt Wallander, fictieve inspecteur uit romans van Henning Mankell
 Wallander (Zweedse televisiefilms), met Rolf Lassgård als Kurt Wallander, uitgezonden 1995–2007
 Wallander (Zweedse televisieserie), TV4-serie met Krister Henriksson als Kurt Wallander, uitgezonden 2005–2013
 Wallander (Britse televisieserie), BBC-serie met Kenneth Branagh als Kurt Wallander, uitgezonden 2008–heden